Отряд особого назначения:

 Отряд особого назначения (фильм, 1978)
 Отряд особого назначения (Forces spéciales) (фильм, 2011, Франция)
 Отряд особого назначения — спецподразделение МВД России.

См. также 
 Отряд специального назначения